Карл Французский ():

короли
 Карл I Французский (742/747/748 — 814) — король франков (с 768);
 Карл II Французский (823—877) — 1-й король Западно-Франкского королевства (Франции; с 843);
 Карл III Французский (879—929) — король Западно-Франкского королевства (898—922);
 Карл IV Французский (1294—1328) — французский король (1322—1328);
 Карл V Французский (1338—1380) — король Франции (с 1364);
 Карл VI Французский (1368—1422) — король Франции (с 1380).
 Карл VII Французский (1403—1461) — король Франции (провозглашён в 1422 году, коронован в 1429 году);
 Карл VIII Французский (1470—1498) — король Франции (с 1483);
 Карл IX Французский (1550—1574) — король Франции (с 1560);
 Карл X Французский (1757—1836) — король Франции (1824—1830);

принцы
 Карл II (герцог Беррийский) (1446—1472) — французский принц, наследник королевского трона (1461—1466, 1466—1470);
 Карл II (герцог Орлеанский) (1522—1545) — французский принц крови;
 Карл Беррийский (1686—1714) — французский принц, внук Людовика XIV.